Tunnel steht für:

 Tunnel, unterirdische Passage
 Tunnel (Rechnernetz), Einbettung eines Netzwerkprotokolls in ein anderes
 Tunnel Club, Techno-Club
 Tunnel Records, Trance-Label
 Tunnel (Binnenschiff), Teil am Rumpf eines Binnenschiffs
 Tunnel (Film), südkoreanischer Film aus dem Jahr 2016

Siehe auch:
 Der Tunnel (Begriffsklärung)
 Tunnell
 Tunnel Hill
 The Tunnel
 Tunnel über der Spree, Berliner literarische Gesellschaft
 Fleischtunnel, Schmuck für gedehntes Piercing
 Tunneleffekt, physikalische Erscheinung